George ʻde Oudeʼ van Nassau-Dillenburg (1562–1623), graaf van Nassau-Beilstein (1607-1620) en Nassau-Dillenburg (1620-1623).
 George ʻde Jongeʼ van Nassau-Dillenburg (1591-1616), zoon van voorgaande.

Zie ook 
 George Adolf van Nassau-Weilburg (1595-1596), zoon van Lodewijk II van Nassau-Weilburg.
 George August Samuel van Nassau-Idstein (1665-1721), graaf en sinds 1688 vorst van Nassau-Idstein (1677-1721).
 George Filips van Nassau-Weilburg (1567-1570), zoon van Albrecht van Nassau-Weilburg.
 George Frederik van Nassau-Saarbrücken (1630-1630), zoon van Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 George Frederik van Nassau-Saarbrücken (1633-1635), zoon van Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 George Frederik van Nassau-Siegen (1606-1674), commandeur van Rijnberk (1648-1658), gouverneur van Bergen op Zoom (1658-1674).
 George Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1618-1656), erfprins van Nassau-Dillenburg, zoon van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 George Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1667-1681), erfprins van Nassau-Dillenburg, zoon van Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 George Lodewijk van Nassau-Siegen (1588-1588), zoon van Johan VI van Nassau-Siegen.
 George Willem Belgicus van Nassau-Weilburg (1760-1762), erfprins van Nassau-Weilburg, zoon van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.
 George Willem van Nassau-Idstein (1656-1657), zoon van Johan van Nassau-Idstein.
 Georg Graf von Merenberg (1871-1948), morganatische zoon van prins Nicolaas van Nassau.
 Georg Graf von Merenberg (1897-1965), zoon van voorgaande.